

Geografia dos Estados Unidos 
 Parque Nacional de Yellowstone — no Wyoming, Montana e Idaho
 Caldeira de Yellowstone — caldeira vulcânica no Wyoming
 Lago Yellowstone — no Wyoming
 Rio Yellowstone — afluente do Missouri do Wyoming e Montana

Estado de Montana 
 Condado de Yellowstone
 West Yellowstone — cidade

Outros usos 
 Yellowstone (filme) — de 1936, de Arthur Lubin
 Boeing Yellowstone — projeto cancelado de aeronave
 Yellowstone (série de televisão) — série de televisão americana criada por Taylor Sheridan e John Linson e exibida desde 2018

Desambiguações de topônimos